Слово запозичене з якоїсь із тюркських мов. У турецькій, кримсько-татарській, уйгурській, казахській та узбецькій мові bok — «кал, гній, бруд», які зіставляються з монгольським bog («бруд, сміття»)

 Бакай — річкова протока, проран в плавні, в очеретах; яма в річці або ставку; наповнена водою вибоїна.

Прізвище 
 Бакай Бела — угорський поет.
 Бакай Григорій Павлович - радянський військовий українського походження, ветеран Другої світової війни.
 Бакай Едуард Аполінарійович — видатний український вчений, академік.
 Еліс Бакай — албанський футболіст.
 Бакай Ігор Михайлович (*1963) — український політик.
 Бакай Леонід Іванович (*1946) — колишній радянський футболіст та український футбольний тренер.
 Бакай Микола Петрович — український поет-пісняр, публіцист, казкар.
 Бакай Микола Микитович — сибірський історик українського походження.
 Нік Бакай — американський актор ().
 Андрі́й П. Бакай (*1982) — український-американський адвокат, який представляв викривача, який подав першу скаргу, яка призвела до першого імпічменту Дональда Трампа ().
 Бакай Олександр Степанович — український вчений, кандидат медичних наук, академік.

Бакай — річка в Полтавській області, ліва притока Псла
 Бакай — село, Миколаївська область, Вознесенський район
 Бакай — село, Полтавська область, Решетилівський район

Бакай — село, Чертковський район, Ростовська область

Бакай — місто, штат Айова ()
 Бакай — місто, штат Аризона, 30 000 мешканців ()
 Бакай — село, штат Колорадо ()

Див. також 
 Бакай-Ата
 Бакаї
 Малий Бакай